Dillingen steht für:

 Dillingen an der Donau im Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern
 Universität Dillingen in Dillingen an der Donau, Bayern
 Dillingen/Saar im Saarland
 Dillingen (Friedrichsdorf), Stadtteil von Friedrichsdorf in Hessen
 das Adelsgeschlecht der Grafen von Dillingen
 Dillingen (Luxemburg), Ortschaft
 Landkreis Dillingen an der Donau

 Dillingen, Minenjagdboot der Frankenthal-Klasse der Bundesmarine 

Dillingen ist der Familienname folgender Personen:
 Josef Becker-Dillingen (1891–1983), deutscher Land- und Gartenbauwissenschaftler

Siehe auch:
 Dilling